Peter Thompson peut désigner :
 Peter Thompson (1929-), rugbyman anglais ;
 Peter Thompson (1942-2018), footballeur international anglais ;
 Peter Thompson (1984-), footballeur international nord-irlandais.